Zkratka HLA může označovat:

 Human Leukocyte Antigen – čili lidský hlavní histokompatibilní komplex
 Handball Liga Austria
 Handelslehranstalt
 High Level Architecture
 High Level Assembly
 High Level Assembler
 Home Location Area
 IATA kód letiště Lanseria, Jižní Afrika
 Homeopatická lékařská asociace

Zkratky